Kurt Ahrens (1908–1988) – niemiecki żużlowiec i kierowca wyścigowy
 Kurt Ahrens (ur. 1940) – niemiecki kierowca wyścigowy